McMaster University w Hamiltonie, w Kanadzie

Osoby o tym nazwisku:
 Drew McMaster – brytyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Cecil McMaster – południowoafrykański lekkoatleta
 Keryn McMaster – australijska pływaczka
 William Henry McMaster – amerykański finansista i polityk
 William McMaster – kanadyjski senator, bankier, hurtownik, założyciel Uniwersytetu